De Grand Prix-wegrace van Australië 1995 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 26 maart 1995 op het Circuit Eastern Creek in Eastern Creek, Australië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1995
Australië